Horácio Fernández (28 de agosto de 1975) é um futebolista argentino que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Real Potosí.

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Real Potosí